Dividida em várias etapas, a edição 2007 da Liga Sul de Rugby contou com a participação de cinco equipes: 
Charrua Rugby Clube - RS 
Curitiba Rugby Clube - PR 
Desterro Rugby Clube - SC 
Lobo Bravo Rugby - PR
Universitários - SC

Critérios de pontuação
vitória = 4 pontos;
empate = 2 pontos;
derrota = 0 pontos.
1 ponto extra para equipe que ganhar marcando 4 ou mais tries;
1 ponto extra para equipe que perder por 7 ou menos pontos de diferença;
Além da derrota, o time que perder por WO será penalizado com a marcação de 4 tries convertidos em favor do time adversário, que ainda ganhará um ponto extra, conforme critério acima.

Estatísticas da Edição 2007 - Masculino

Tabela de jogos

Para as próximas edições, a tabela também conterá, como no exemplo abaixo, o nome do jogador, a forma e o instante em que foram marcados os Tries, os Penais e as Conversões.

Liga Sul de Rugby
Rugby de 2007 no Brasil